2 miejscowości w Polsce:
 Stronno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Stronno – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo

Linki zewnętrzne